Сен-Парду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна
 Сен-Парду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Сен-Парду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Сен-Парду () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта